Hubert (Jerzy) Kostka (* 1940, Markdorf)
 Jan Kostka, herbu Dąbrowa (1529, Sztemberk – 1581)
 Jiří Kostka
 Karl Kostka
 Petr Kostka (* 1938, Říčany)
 Piotr Kostka
 Estanislau Kostka, o Stanisław Kostka, herbu Dąbrowa (1550, Rostkowo – 1568, Rím)
 Tereza Kostková
 Vladimír Kostka
 Zora Kostková
 Stanislav Kostka Neumann (1875, Praha – 1947, Praha)
 Stanisław Kostka Potocki, herbu Pilawa (1755, Lublin – 1821, Wilanów)
 Tomáš Kostka 
 Vila Kostka

Kosztka 
 Karl Kosztka
 Tivadar Kosztka Csontváry